«Копи царя Соломона» () — экранизации одноимённого романа Генри Райдера Хаггарда:
 «Копи царя Соломона» — кинофильм, 1937, Великобритания, режиссёр Роберт Стивенсон.
 «Копи царя Соломона» — кинофильм, 1950, США, режиссёр Комптон Беннетт и Эндрю Мартон.
 «Копи царя Соломона» — кинофильм, 1985, США, режиссёр Джей Ли Томпсон.
 «Копи царя Соломона» — телефильм, 2004, Германия — США, режиссёр Стив Боюм.

См. также 
 Копи
 Соломон